Anne Simon (1980-), autrice française de bande dessinée ;
 Anne Simon (1967-), chercheuse française en études littéraires.